«Спу́тник» — российский фантастический триллер Егора Абраменко. В главных ролях: Оксана Акиньшина, Пётр Фёдоров и Фёдор Бондарчук.

Изначально премьера фильма была запланирована на 16 апреля 2020 года, но в связи с пандемией COVID-19, премьеру перенесли в онлайн-формат. Показ состоялся 23 апреля 2020 года одновременно в онлайн-кинотеатре more.tv, видеосервисе Wink и онлайн-кинотеатре ivi. Фильм получил смешанные отзывы в российской и положительные в зарубежной прессе.

Сюжет 
СССР, 1983 год. Советский космический корабль «Орбита-4» с триумфом возвращается на Землю. Страна ликует и ждёт своих героев. Но от широких масс скрывается тот факт, что произошла загадочная катастрофа, которая стоила жизни члену экипажа. В происшествии подозревают выжившего космонавта Вешнякова (Пётр Фёдоров), который содержится в засекреченном центре под присмотром спецслужб.

Для разгадки случившегося и изучения состояния космонавта, руководитель центра — полковник КГБ Семирадов (Фёдор Бондарчук) привлекает врача-нейрофизиолога Татьяну (Оксана Акиньшина). 
Ей предстоит узнать, что её пациент привёз из космоса неизвестную форму жизни: днём Вешняков — обычный человек с прекрасным здоровьем; но ночью он теряет сознание, и из его тела выползает некое инопланетное существо, находящееся с Вешняковым в симбиотической связи.

Задача Татьяны — оценить состояние космонавта и, главное, придумать способ его разделения с инопланетным «спутником». Ситуация осложнена тем, что Татьяна выясняет страшную правду: для поддержания жизнедеятельности пришельца каждую ночь ему скармливают заключённых, приговорённых к смертной казни. Начальник центра — Семирадов — в свою очередь, мечтает взять пришельца под контроль для дальнейшего использования как биологическое оружие. Также Татьяна выясняет, что космонавт не просто находится в связи с пришельцем, а может частично им управлять и сохраняет в памяти всё, что происходит.

В итоге Татьяна решается на нарушение закона: она хочет похитить Вешнякова из центра, с помощью лекарства вызвать отторжение пришельца, а затем — увезти Вешнякова как можно дальше, чтобы разорвать связь со «спутником». План, эффективный поначалу, оказывается слишком рискованным и кровавым.

В ролях

Производство и выпуск 

«Спутник» безвозвратно получил государственную поддержку на 90 млн рублей — 46,3% от бюджета в 194 380 671 рублей. 

7 октября 2019 года Sony выпустила первый трейлер фильма.

Международная премьера фильма «Спутник» состоялась на фестивале Tribeca Film Festival. 

Премьера фильма в России состоялась 16 апреля 2020 года на платформе Wink и онлайн-кинотеатрах ivi и more.tv, где он за месяц собрал более одного миллиона просмотров. 
Премьера фильма в США состоялась 14 августа 2020 года. Несмотря на то, что фильм в России из-за пандемии был перенесён в онлайн, в США премьера фильма состоялась в 32 кинотеатрах и в первый день американского проката фильм собрал 12 тысяч долларов. Мировые сборы составили 340 тысяч долларов.

Критика и отзывы 
Фильм получил смешанные отзывы в российской прессе, средняя оценка на агрегаторе «Критиканство» — 67 баллов на базе 48 рецензий и более положительные в зарубежной. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг составляет 88% с учётом 121 критического обзора. На агрегаторе Metacritic, средняя оценка фильма составила 61 балл из 100 на основании 19 отзывов.

Василий Степанов и Станислав Зельвенский указали на очевидное влияние «Чужого». Дмитрий Шепелёв в журнале «Игромания» написал, что диалоги и раскрытие персонажей в фильме «Спутник» слабые и очень похожи на поведение героев из старых голливудских фильмов, которые большинство русских зрителей смотрели ещё в эпоху VHS. Автор также заявил, что если бы фильм вышел именно тогда, он вряд ли стал классикой, но нашёл бы свою аудиторию. Андрей Гореликов в обзоре «Искусство кино» посчитал, что создатели поступили логично, выбрав 1980-е годы, поскольку научная фантастика не осмысляет будущее, а скорее отстаёт от настоящего. Советская космическая программа сама насаждала враждебность: так это виделось в 1983 году, на пике холодной войны. Кирилл Шайдуров в рецензии для журнала «Мир фантастики» заявил, что всех зрителей от фильма оттолкнуло название «Фонда кино», а другие не стали смотреть, ожидая увидеть вторичный хоррор в псевдосоветских декорациях. Но на самом же деле фильм был не об инопланетном чудовище, противостоящем спецслужбам, а о людях. По мнению Антона Долина, «Спутник» больше похож на «Нечто» Джона Карпентера и ранние ужасы Дэвида Кроненберга. Среди влияний также назывались «Живое» и «Прибытие». Приглушённые краски, серые тона и безнадёжный фон напоминают сериал «Чернобыль».

Владислав Шуравин в рецензии для Film.ru ругал «Спутник» за то, что в фильме «перегнули с зеками», зато похвалил за атмосферу вакуума, показанного в подземных лабораториях больше, чем в космосе, и полное воссоздание всех предметов из СССР. Павел Воронков из Газета.Ru подчеркнул, что «к фильму, вроде бы, можно придираться, но не хочется. И что, в отличие от крайне проблемного „Аванпоста“ Егора Баранова (где тоже играл Фёдоров), „Спутник“ совершенно не больно смотреть. Не факт, что это подразумевалось, однако выходит так, что все мы — кровожадные твари, которые по удачному стечению обстоятельств придумали себе мораль».

Хидэо Кодзима посмотрел «Спутник» в 2021 году и купил японское издание на Blu-ray с локализованным постером, который вызвал у него удивление. Геймдизайнер написал, что это не боевик на выживание, а отличный и суровый научно-фантастический фильм о Советском Союзе во время холодной войны 1980-х годов. Также ему понравилась Оксана Акиньшина.

В сентябре 2020 года фильм занял первое место в категории «хоррор» в американском iTunes. Фильм включили в списки лучших фантастических фильмов 2020 года такие западные издания как Thrillist, Film School Rejects, Paste, WhatCulture, Looper.

Ремейк 
В марте 2021 года было объявлено, что продюсеры кинокомпаний «Водород», Art Pictures Studio и Hype Film объединились с голливудскими студиями Village Roadshow и , чтобы снять англоязычный ремейк фильма.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы на русском языке
Фильмы России 2020 года
Научно-фантастические фильмы-триллеры России
Кинопроекты СТС